Sezon 2001/2002 był 11. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna NK Maribor.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2001 w Słowenii
2002 w Słowenii